

Astronomia 
 399 Persephone – asteroide del sistema solare, scoperto nel 1895

Filmografia 
 Persephone – personaggio della trilogia di Matrix

Mitologia 
 Persephone – personaggio della mitologia greca, figlia di Zeus e di Demetra

Musica 
 Perséphone – composizione musicale di Igor' Fëdorovič Stravinskij

Videogiochi 
 Persephone – personaggio dell'alternate reality game Lost Experience
 Persephone – personaggio della serie di videogiochi Skylanders

Pagine correlate
Persefone (disambigua)